Por Greenview pode estar à procura de:
 Greenview (Califórnia)
 Greenview (Illinois)

Desambiguações de topônimos